Autogyro bezeichnet:
 Autogyro, ein Fluggerät, auch als Tragschrauber bezeichnet
 AutoGyro, ein deutscher Hersteller für Tragschrauber

Siehe auch:
 Cierva Autogiro